bruine kustmot
 driekleurige kustmot
 gevlekte kustmot
 grijze kustmot
 grote kustmot
 hoornbloemkustmot
 lichte kustmot
 oranje kustmot
 silenekustmot